Галина Куликова:
 Куликова, Галина Вениаминовна (род. 1935) — российский китаевед.
 Куликова, Галина Михайловна (род. 1962) — российская писательница.